Termenul corn, ca instrument muzical de suflat, se poate referi la:

un instrument de suflat din lemn:
Corn englez

un instrument de suflat din alamă:
Corn francez
Corn poștal